Schaeffner ist der Familienname folgender Personen:

 André Schaeffner (1895–1980), französischer Musikethnologe 
 Wilhelm Schaeffner (1815–1897), deutscher Jurist